Diese Seite zeigt die Details zu den Spielen der Baseball-Weltmeisterschaft der Frauen 2006 in Taipeh. Alle Zeiten sind Lokalzeit CST (UTC+8).

Ergebnisse

31. Juli 2006 

 –  2:22 (5)
Schiedsrichter: HP: -, 1B: -, 2B: -, 3B: -
Ort: Tien-Mou Stadium
 Zeit: 10:00 Uhr CST (UTC+8)
Wetter: n/a
Zuschauer: n/a

 –  5:2
Schiedsrichter: HP: -, 1B: -, 2B: -, 3B: -
Ort: Tien-Mou Stadium
 Zeit: 14:00 Uhr CST (UTC+8)
Wetter: n/a
Zuschauer: n/a

 –  0:9
Schiedsrichter: HP: -, 1B: -, 2B: -, 3B: -
Ort: Tien-Mou Stadium
 Zeit: 18:30 Uhr CST (UTC+8)
Wetter: n/a
Zuschauer: n/a

1. August 2006 

 –  8:10
Schiedsrichter: HP: -, 1B: -, 2B: -, 3B: -
Ort: Tien-Mou Stadium
 Zeit: 10:00 Uhr CST (UTC+8)
Wetter: n/a
Zuschauer: n/a

 –  43:0 (5)
Schiedsrichter: HP: -, 1B: -, 2B: -, 3B: -
Ort: Tien-Mou Stadium
 Zeit: 14:30 Uhr CST (UTC+8)
Wetter: n/a
Zuschauer: n/a

 –  4:0
Schiedsrichter: HP: -, 1B: -, 2B: -, 3B: -
Ort: Tien-Mou Stadium
 Zeit: 18:30 Uhr CST (UTC+8)
Wetter: n/a
Zuschauer: n/a

2. August 2006 

 –  7:2
Schiedsrichter: HP: -, 1B: -, 2B: -, 3B: -
Ort: Tien-Mou Stadium
 Zeit: 10:00 Uhr CST (UTC+8)
Wetter: n/a
Zuschauer: n/a

 –  2:21 (5)
Schiedsrichter: HP: -, 1B: -, 2B: -, 3B: -
Ort: Tien-Mou Stadium
 Zeit: 14:30 Uhr CST (UTC+8)
Wetter: n/a
Zuschauer: n/a

 –  0:15 (5)
Schiedsrichter: HP: -, 1B: -, 2B: -, 3B: -
Ort: Tien-Mou Stadium
 Zeit: 18:30 Uhr CST (UTC+8)
Wetter: n/a
Zuschauer: n/a

3. August 2006 

 –  12:0 (5) 
Schiedsrichter: HP: -, 1B: -, 2B: -, 3B: -
Ort: Tien-Mou Stadium
 Zeit: 10:00 Uhr CST (UTC+8)
Wetter: n/a
Zuschauer: n/a

 –  5:4
Schiedsrichter: HP: -, 1B: -, 2B: -, 3B: -
Ort: Tien-Mou Stadium
 Zeit: 14:30 Uhr CST (UTC+8)
Wetter: n/a
Zuschauer: n/a

 –  0:6
Schiedsrichter: HP: -, 1B: -, 2B: -, 3B: -
Ort: Tien-Mou Stadium
 Zeit: 18:30 Uhr CST (UTC+8)
Wetter: n/a
Zuschauer: n/a

4. August 2006 

 –  11:6
Schiedsrichter: HP: -, 1B: -, 2B: -, 3B: -
Ort: Tien-Mou Stadium
 Zeit: 10:00 Uhr CST (UTC+8)
Wetter: n/a
Zuschauer: n/a

 –  4:14 (6)
Schiedsrichter: HP: -, 1B: -, 2B: -, 3B: -
Ort: Tien-Mou Stadium
 Zeit: 14:30 Uhr CST (UTC+8)
Wetter: n/a
Zuschauer: n/a

 –  1:7
Schiedsrichter: HP: -, 1B: -, 2B: -, 3B: -
Ort: Tien-Mou Stadium
 Zeit: 18:30 Uhr CST (UTC+8)
Wetter: n/a
Zuschauer: n/a

5. August 2006 

 –  4:14
Schiedsrichter: HP: -, 1B: -, 2B: -, 3B: -
Ort: Tien-Mou Stadium
 Zeit: 10:00 Uhr CST (UTC+8)
Wetter: n/a
Zuschauer: n/a

 –  1:3
Schiedsrichter: HP: -, 1B: -, 2B: -, 3B: -
Ort: Tien-Mou Stadium
 Zeit: 14:30 Uhr CST (UTC+8)
Wetter: n/a
Zuschauer: n/a

 –  9:4
Schiedsrichter: HP: -, 1B: -, 2B: -, 3B: -
Ort: Tien-Mou Stadium
 Zeit: 18:30 Uhr CST (UTC+8)
Wetter: n/a
Zuschauer: n/a

6. August 2006 

 –  13:11
Schiedsrichter: HP: -, 1B: -, 2B: -, 3B: -
Ort: Tien-Mou Stadium
 Zeit: 10:00 Uhr CST (UTC+8)
Wetter: n/a
Zuschauer: n/a

 –  10:0 (5)
Schiedsrichter: HP: -, 1B: -, 2B: -, 3B: -
Ort: Tien-Mou Stadium
 Zeit: 14:30 Uhr CST (UTC+8)
Wetter: n/a
Zuschauer: n/a

 –  8:0
Schiedsrichter: HP: -, 1B: -, 2B: -, 3B: -
Ort: Tien-Mou Stadium
 Zeit: 18:30 Uhr CST (UTC+8)
Wetter: n/a
Zuschauer: n/a

Einzelnachweise

Weblinks 
 

Ergebnisse